Капсу́кас:

 Псевдоним литовского коммунистического деятеля Винцаса Мицкявичюса-Капсукаса.
 Название литовского города Мариямполе в 1955—1990 годах.